Лите́йный проспект — одна из важнейших магистралей в центре Санкт-Петербурга. Проходит от Литейного моста через Неву до Невского проспекта, далее начинается Владимирский проспект.

Название Литейный — одно из старейших в городе. Оно было официально учреждено в 1738 году. Связано со строительством (с 1711 года) на левом берегу Невы литейно-пушечного двора. Рядом с литейным двором находились Литейная и Пушкарская слободы. Для сообщения с южной частью города была прорублена широкая просека до Большой перспективы (Невского проспекта). На месте просеки позже образовалась улица, получившая название Литейной от литейного двора (переименована в Литейный проспект не ранее 1837 года).

В 1918 году, после убийства Володарского, Литейный проспект был переименован в проспект имени Володарского. Историческое название было восстановлено 13 января 1944 года за две недели до снятия блокады города.

Достопримечательности

По чётной стороне 
 № 2 (Шпалерная улица, 22) — казарма гвардейской конной артиллерии, 1851—1853 гг., арх-ры А. П. Гемилиан, арх. Р. Р. фон Генрихсен (И. Н. Роут). 
 № 4 — «Большой дом», 1932, архитекторы А. И. Гегелло, А. А. Оль, Н. А. Троцкий. Сейчас здание Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее на этом месте было здание Окружного суда, сгоревшее в Февральскую революцию. 

 № 6 — на этом месте находился собор преподобного Сергия Радонежского, закрытый в 1932 году; через 2 года он был частично разобран, частично перестроен для нужд ОГПУ (арх. И. Ф. Безпалов), ныне здание принадлежит ведомству внутренних дел; рядом — сквер.
 № 10 — Здание неоднократно перестраивалось: 1858 год — арх. В. П. Львов и Н. Л. Бенуа — для графа И. А. Апраксина; 1868 год — для графини М. И. Чернышевой-Кругликовой, старшей дочери графа; 1908 год — для  были перестроены интерьеры для размещения здесь Русского шахматного общества: были сооружены зал для собраний, эстрада, гостиная и столовая на втором этаже, читальный зал, библиотека и шахматная на третьем этаже. В 1914 году здесь проходил международный шахматный турнир с участием Х. Р. Капабланки и Эм. Ласкера. После переезда шахматного клуба на Невский, 55, второй и третий этажы арендовал Императорский Всероссийский аэроклуб. В 1910-е годы здесь размещались Всероссийский национальный союз, Всероссийский национальный клуб и Галицко-Русское благотворительное общество. Здесь жил ректор Политехнического института А. А. Байков. 

 № 12 / 2, Фурштатская улица / 9, Шпалерная улица — доходный дом В. И. Черепенникова (1901—1902, арх. П. И. Гилёв).
 № 14 / 1 Фурштатская — особняк княгини Варвары Долгоруковой (Олимпия клуб).
 № 18 — Штаб Корпуса военных поселений (1822); фасад проектировал В. П. Стасов, здание в целом — арх. Краснопевков. В 1860-х годах здание передали Главному казначейству Министерства финансов и Конторе управляющего казначейством. 
 № 20 / 2, Кирочная — здание Офицерского собрания (Дом офицеров). 1895—1898. Авторы-строители В. К. Гаугер, А. Д. Донченко. Первоначальный проект А. И. фон Гогена и В. М. Иванова. Здесь находилось Общество ревнителей военных знаний. 
 № 22 — Особняк графа Е. А. Орлова-Денисова (арх. И. Д. Черник, 1853); перестроено в 1884 году наследниками графа. Последними владельцами с начала XX века были купцы братья Черепенниковы; в первом этаже размещались магазины, второй сдавался частным конторам. В 1930-е годы здание надстроено третьим этажом, 1966—1968 годах — до пяти.
 № 24 / 27 улица Пестеля — Дом Мурузи 1874—1876 (арх. А. К. Серебряков при участии П. И. Шестова, ряд интерьеров — Н. В. Султанов). В 1955—1972 годах в кв. № 28 жил И. А. Бродский. В этой квартире в 2020 году открыт музей Иосифа Бродского «Полторы Комнаты». В декабре 2019 года без согласования с КГИОП в частной квартире верхнего этажа началась перепланировка со сносом перекрытий и дымоходов, в результате которой нарушается исторический, входящий в предмет охраны объекта культурного наследия, облик мансарды. При этом параллельно шёл ремонт фасада под наблюдением КГИОП. 
 № 26 — пятиэтажный дом Гвардейской артиллерийской бригады. Снесён в 2006 году; при этом, из-за грубых нарушений строительных норм было повреждено соседнее здание — Дом Мурузи. В конце 2012 года здесь планировалось открыть торгово-офисный комплекс «Преображенский» с воссозданным фасадом со стороны Литейного проспекта. Однако, открытие объекта, получившего название: деловой центр «Преображенский двор», состоялось в октябре 2013 года.
 № 28 — дом Ф. Ф. Гернгросса (М. Д. Нирод), основан в 1770-е — 1780-е гг., неоднократно перестраивался, в последний раз в 1903 году по проекту гражданского инженера С. С. Козлова. 
 № 32 — доходный дом каретного мастера Г. К. Юргенса, построен в 1847—1848 гг. по проекту арх. А. Х. Пеля, перестроен арх-м Э. Г. Юргенсом в 1857—1858). В одной из квартир с августа 1861 г. проживал литературный критик и публицист Н. А. Добролюбов. 
 № 36 — Дом П. В. Неклюдова / А. С. Норова (также известен как дом А. А. Краевского). Здесь находится мемориальная музей-квартира Н. А. Некрасова, жившего в кв. № 4 в 1857—1877 годах. Здесь же располагались редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки». Горожане используют название «Пять Николаев», по числу пяти мемориальных досок на фасаде, установленных в честь знаменитых жильцов: Некрасов (1857—1877), Чернышевский, Добролюбов (1858—1859), Пирогов (1850-е), Фигнер).
 № 40 — Дом Вагница, 1841 г., арх. К. Ф. Леман. 
 № 42 (улица Некрасова, 3-5) — Литейный дом княгини Юсуповой, 1852—1858, архитекторы Г. А. Боссе, Л. Л. Бонштедт. 
 № 44 — особняк архитектора А. Х. Пеля, построен в 1852—1853 годах по собственному проекту. 
 № 46 — собственный доходный дом архитектора А. Х. Пеля (1859). До этого здесь в 1801—1805 годах был Юнкерский институт. В 1828 году по инициативе М. Сперанского здесь была открыта юридическая школа для «закона применителей» (судей); ранее, под его руководством и графа Д. Блудова было составлено «Полное собрание законов Российской Империи» и «Свод законов Российской Империи». В 1905 году дом с садом и постройками был продан статскому советнику Фёдору фон Крузе. Новый владелец начал перестройку здания в расчёте на предстоящую его продажу Павлу Гукасову. Военным инженером Ильёй Муромцевым были перестроены флигели, сохранявшиеся ещё с XVIII века в правой задней части двора; левый дальний флигель превратился в особняк (№ 46а). 
 № 46а — особняк Ф. Краузе в 1908 году был приобретён Павлом Гукасовым на имя своей жены Евгении Самуиловны. Особняк был знаменит своими зеркалами и имел несколько названий: «Сен-Жермен», «Пале-Руайаль», «Бельведер». С 1990 года в здании — школа «Тутти» — средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов музыкального цикла.
 № 48 — Дом Ф. Ф. Гернгросса (М. Д. Нирод), 1770-е, перестроен в 1811-1813-м по проекту Василия Стасова.
 № 54 / 2, Жуковского — доходный дом, построен в 1877 году архитектором Ф. И. Винтергальтером.
 № 56 — Мариинская больница (1803—1805), архитектор Д. Кваренги. 
 № 60 — перестраивался по проекту архитектора Д. Д. Соколова в 1869 году. В этом доме с 1876 года и до самой своей смерти (28 апреля (10 мая) 1889) жил М. Е. Салтыков-Щедрин. Здесь были написаны «Современная идиллия», «Пёстрые письма», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина», большинство сказок. В гостях у писателя бывали И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский. В 1890—1901 годах в этом доме находился книжный склад и квартира А. М. Калмыковой. В годы революции 1905 года во дворовом флигеле находились редакции легальных большевистских журналов «Наша мысль», «Библиотека наших читателей» и газет «Волна», «Вперёд», «Эхо». 
 № 62 — особняк Н. Д. Гурьева — Э. Д. Нарышкина (арх. Г. А. Боссе). Здесь в последние годы своей жизни жил тайный советник К. П. Победоносцев. В советское время в здании находился музей Октябрьской железной дороги.

По нечётной стороне 

 № 1 / 2, Шпалерная; / 20, набережная Кутузова: правая часть — офицерские казармы лейб-гвардии Конной артиллерии и 1-й Артиллерийской бригады (1851—1853). А. П. Гемилиан, И. Н. Роут.
 № 3 (Шпалерная улица / улица Чайковского) — комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода), кон. XVIII — сер. XX вв., арх-ры Ф. И. Демерцов, Р.Р. фон Генрихсен, А. Ф. Фогт. С середины XVIII века принадлежал Пушечному двору, бывшем при дворе Литейном; В 1830—1840-х годах в комплексе зданий находилась Арсенальная гауптвахта, где в разное время содержались Лермонтов и Салтыков-Щедрин. С 2000-х годов здесь расположена Михайловская военная артиллерийская академия. 

 № 5 / 19, Чайковского — доходный дом построен в 1882 году по проекту Х. Х. Тацки. Включал в себя здание XVIII века. Старая часть полностью снесена в 2007 году, от угловой части оставлены две стены.
 № 7 — доходный дом по проекту П. В. Резвого (1899).
 № 9 — в 1845 году здесь был особняк М. И. Борисовской, в 1913 году — доходный дом по проекту И. Я. Яковлева.
 № 11 — доходный дом по проекту Э. Я. Шмидта (1873).
 № 15—17 — рядом находится китайский Сад дружбы. В доме № 15 в 1904—1905 годы жил Осип Мандельштам, а также Ольга Гильдебрандт-Арбенина, вдохновившая поэтов серебряного века О. Мандельштама, Н. Гумилёва, Ю. Юркуна, Н. Кузмина, посвятившими ей лирические стихи, позднее ставшая художницей, чьи работы имеются в собрании РМ.
 № 17-19 — особняк П. А. Урусова (Мусиных-Пушкиных), арх. Л. Ф. Вендрамини, ныне Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. С 1 июня 1856 года владельцами стали Мусины-Пушкины (последний владелец — В. А. Мусин-Пушкин); в 1937 году здесь была открыта районная массовая библиотека Дзержинского района, которой в 1964 году присвоено имя поэта. 
 № 21 / 14, Пестеля — До 1917 года доходный дом принадлежал, сначала А. М. Тупикову, затем его сыну — надворному советнику Сергею Андреевичу Тупикову. Затем здесь размещались кооперативные издательства «Былое» и «Колос» (до 1926). В 1927—1938 годы в кв. № 11 жил поэт Самуил Яковлевич Маршак.
 № 23 / 25, Пестеля — в 1830-е годы владельцем был П. А. Клейнмихель; с 1872 года — доходный дом Оболенских-Нелединских-Мелецких; в начале XX века его владелец — граф Сергей Александрович Голенищев-Кутузов (1885—1950).
 № 29 — дом М. С. Мальцева (Общества для заклада движимых имуществ), 1 четв. XIX в., в 1872 г. перестроено арх. П. Ю. Сюзором, в 1911 г. на его месте было возведено новое здание по проекту гражд. инж. С. А. Моравицкого и военн. инж. И. Л. Балбашевского. 
 № 31 — доходный дом Императорского человеколюбивого общества был построен по проекту Ф. С. Харламова в 1877—1880 гг. 
 № 33 — особняк 1895 года, арх-р гражд. инж. П. И. Балинский. В 1922—1937 годах здесь жил К. А. Федин, здесь он готовил к печати свой первый сборник повестей и рассказов «Пустырь», работал над романом «Братья». 
 № 37-39 — дом И. В. Пашкова (дом Департамента уделов). В 1841—1844 годах особняк И. В. Пашкова был построен по проекту Г. А. Боссе, перестроен в 1900-е гг. 
 № 41 — доходный дом И. А. Алферова, 1888—1889 гг., гражд. инж. В. Г. Тургенев. 
 № 43 — в доме (арх. Х. Х. Тацки, 1860) некоторое время размещался нотный магазин издательства «Тритон».
 № 45 — дом Оржевских. Построен в конце XVIII в. Перестраивался в 1840-х гг. П.С.Пыльневым, Е. И. Ферри-де-Пиньи, в 1850-1851 гг. А.Х.Пелем, К.А.Скаржинским, в 1872 г. И.А.Мерцем. FEVRAL - Литейный, 45. Дом Оржевских
 № 47 / 13, Белинского — доходный дом Ш. З. Иоффа. Перестраивался в 1911—1914 годах по проекту А. Л. Лишневского; с 1922 года здесь находился магазин «Экскурсант», принадлежавший трём петроградским букинистам: Николаю Базыкину, Ивану Косцову и Николаю Образцову. Ныне здесь — Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости.
 № 49 — особняк А. М. Щербатовой, построенный архитектором П. С. Садовниковым, был перестроен в доходный дом в 1877 году; в нём некоторое время (1901—1904) жил О. Э. Мандельштам.
 № 51 — доходный дом (1874, арх. А. К. Серебряков), расположенный на территории бывшей усадьбы Шереметевых. В доме с 1909 года располагается Театр на Литейном. В начале XX века здесь также находился магазин Н. В. Соловьева, который посещался профессурой, великими князьями и собирателями раритетов. 

 дом 53 — Фонтанный дом. Вход в садик и квартиру-музей Анны Ахматовой. В доме в разные годы проживали А. Ахматова, Л. Гумилёв, Н. Пунин и другие известные люди. Здесь бывали многие поэты и прозаики XX века. Арка, ведущая к музею, используется как стихийное пространство для граффити со стихотворениями.
 № 55 — здание училища ордена св. Екатерины, кон. XVIII в., 1840-е гг. (перестройка), арх. А. К. Кавос. 
 № 57 — торговое здание «Новый Пассаж», построено в 1912—1913 годах по проекту Н. В. Васильева и А. Ф. Бубыря. 
 № 59 — в 1885—1917 годах размещался букинистический магазин Василия Клочкова, потомственного книготорговца, одного из основателей Кружка любителей русских изящных изданий, внучатого племянника Александра Смирдина.
 № 61 — доходный дом И. И. Антонова, построен по проекту архитектора М. А. Макарова (1871—1872). В этом доме, в квартире Е. А. Яфимович, бывшей фрейлины при дворе великой княгини Елены Павловны, в 1910-х годах жила её крестница Лиза Пиленко — впоследствии поэт, философ, художник Е. Ю. Кузьмина-Караваева, известная как мать Мария. Здесь же в магазине букиниста Максима Павловича Мельникова, с 1898 года продавались библиографические редкости и рукописи (в 1891—1898 годах букинистический магазин Максима Мельникова располагался в соседнем доме № 63).

Транспорт 
Автобуcные маршруты:

 № 15 — на участке от Невского проспекта до улицы Некрасова;

 № 21 — на участке от Кирочной улицы до Литейного моста;
 № 290 — на участке от Невского проспекта до улицы Чайковского.

Троллейбусные маршруты:

 № 3 и № 8 — через весь проспект;

 № 15 — на участке от Невского проспекта до Кирочной улицы (в обратном направлении — от улицы Чайковского).

Трамвайные пути проложены на всем протяжении проспекта, однако они не используются для регулярного пассажирского движения с 2007 года. 29 марта 2017 года активисты предложили вернуть трамвай на Литейный проспект, но в правительстве Санкт-Петербурга назвали эту идею нецелесообразной. Участок от Литейного моста до ул. Белинского входит в маршрут ретротрамвая «Первый туристический». Также пути используются для изменения маршрутов при перекрытии соседних улиц.

Примечания

Литература 

 
 Исаченко В. Г., Питанин В. Н. Литейный проспект. — Л.: Лениздат, 1989. — 142 с.

Ссылки 
 Литейный проспект на карте Санкт-Петербурга
 Город. Литейный проспект